Уэтор-Сантильян () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 94 км². Население — 1891 человек (на 2010 год). Расстояние — 12 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Huétor Santillán en Google Maps
 Microweb turística de Huétor Santillán realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Datos socioeconómicos de Huétor Santillán en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Situación de Huétor Santillán en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
 Wikanda

Муниципалитеты Гранады